

Pessoas 
 Anthony Leggett, físico norte-americano, nobel de 2003

Localidades 
 Leggett (Califórnia)
 Leggett (Carolina do Norte)

Desambiguações de sobrenomes